3 miejscowości w Polsce: 
 Sobolice – przysiółek wsi Bodzów w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański
 Sobolice – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański 
 Sobolice – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz